Osoby o tym nazwisku:
 Bronisław Kwaskowski – polski wojskowy
 Włodzimierz Kwaskowski – polski aktor